La Druga hrvatska nogometna liga 2019-2020, conosciuta anche come 2. HNL 2019-2020, è stata la 29ª edizione della seconda divisione, la quattordicesima consecutiva a girone unico, del campionato di calcio croato.

Il torneo è stato sospeso dopo la disputa della 19ª giornata (8 marzo 2020) a causa della pandemia del coronavirus. Il 6 maggio 2020 la HNS ha comunicato che il campionato non riprenderà e che la classifica al momento dell'interruzione è considerata definitiva.

Il torneo è stato vinto dal  che così ha ottenuto la promozione in Prva liga. La terza classificata, l' (la seconda, la , non ha ottenuto la licenza per la Prva HNL) ha perso il play-off contro la penultima della categoria superiore, la Istra 1961, perdendo così la possibilità di promozione.

Il capocannoniere è stato Mijo Šabić () con 12 reti.

Avvenimenti
Delle 14 squadre della stagione precedente, 1 è stata promossa in 1. HNL e 2 sono state retrocesse in 3. HNL.
Dalla divisione inferiore 4 sono state promosse, mentre 1 è stata retrocessa da quella superiore, portando così l'organico a 16 compagini.

Formula
 Le 16 squadre disputano 30 giornate, al termine delle quali:
 La prima classificata viene promossa in 1. HNL 2020-2021 se ottiene la licenza.
 La seconda classificata, se ottiene la licenza, disputa uno spareggio contro la penultima della 1. HNL 2019-2020.
 La 14ª classificata va agli spareggi con le vincitrici dei 5 gironi della 3. HNL 2019-2020.
 Le ultime due classificate retrocedono in 3. HNL 2020-2021.
 Possono fare richiesta di promozione le squadre classificatesi nei primi sei posti; le "seconde squadre" non possono essere promosse in Prva HNL.

Squadre partecipanti

Classifica 
Col comunicato del 6 maggio 2020 la HNS informa che il torneo è concluso e che la classifica è definitiva e che non vi saranno retrocessioni. Il Croatia è secondo, pur in parità negli scontri diretti con l'Orijent, grazie alla miglior differenza reti generale. Il Croatia non ha ottenuto la licenza per la Prva HNL, quindi allo spareggio con la penultima della massima divisione ci va la terza classificata.

Legenda:
      Promossa in 1.HNL 2020-2021.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in 3.HNL 2020-2021.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Spareggio 

L' sfida la penultima della 1. HNL 2019-20 () per un posto nella 1. HNL 2020-21. La partita di andata è stata disputata allo Stadio Cantrida poiché il Krimeja non è omologato per la Prva HNL.
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|02.08.2020|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|05.08.2020

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center| Ambedue le compagini rimangono nelle rispettive categorie

Note

Voci correlate
Prva HNL 2019-2020
Treća HNL 2019-2020
Coppa di Croazia 2019-2020

Collegamenti esterni

2019
Calcio nel 2019
Calcio nel 2020